Martin Heidenhain ist der Name folgender Personen:
* Martin Heidenhain (Mediziner) (1864–1949), deutscher Anatom
 Martin Heidenhain (Richter) (1880–1954), deutscher Richter